Eduardo Montealgre se puede referir a:

Eduardo Montealegre: Político nicaragüense de ideología liberal.
Luis Eduardo Montealegre Lynett: fiscal general de Colombia.